Щуровка — топоним.

Россия 
 Щуровка — река в Архангельской области, приток реки Кисема.

Украина 

 Щуровка — село в Балаклейском районе Харьковской области.
 Щуровка — село в Ичнянском районе Черниговской области.